Torneo Godó 1999 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 12 kwietnia – 18 kwietnia 1999 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 825 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

1999 w tenisie ziemnym
1999
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
1999 w Hiszpanii